

Geografia 
 Chichester – città del Regno Unito, nel West Sussex.
 Chichester – comune degli Stati Uniti d'America, nello stato del New Hampshire
 Chichester – distretto del Regno Unito, nel West Sussex

Persone 
 Arthur Chichester – politico inglese (1563-1625)
 Arthur Chichester, I barone Templemore – politico e ufficiale irlandese (1797-1837)
 Arthur Chichester, IV barone Templemore – politico e ufficiale irlandese (1880-1953)
 Arthur Chichester, I marchese di Donegall – politico irlandese (1739-1799)
 Francis Chichester – aviatore e navigatore britannico (1901-1972)
 Harry Chichester, II barone Templemore – nobile irlandese (1821-1906)
 Riccardo di Chichester – vescovo inglese (1197-1253)

Zoologia 
 Chichester – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae